3 miejscowości w Polsce: 
 Smólnik – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek 
 Smólnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Smólnik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów

Zobacz też 
 Smólniki, Smolniki, Smolnik